Сандыктауский район (; до 1997 года — Балкашинский район) — административная единица Акмолинской области Казахстана. Административный центр — село Балкашино.

География 
Район расположен в северо-западной части Акмолинской области, где имеет границу с Северо-Казахстанской областью.

Территория района представляет собой равнину, пронизанную с севера на юг параллельными хребтами, основные из которых — Сандыктау и Жаксы-Укты. Хребты представляют собой гранитные сооружения на докембрийском основании. Высшая точка — 626 м (г. Безымянная), в 12 км к востоку от Балкашино. На северо-северо-западе района расположен хребет Жыланды.

По территории района протекает река Жабай с притоками Саркырама, Ащылы и др.

Имеются небольшие пресные озёра — Кабаний ключ, Кумдыколь, Жаксы-Жалгызтау и прочие.

История 
Сандыктауский район был образован 17 января 1928 года в составе Петропавловского округа с центром в с. Балкашино. В течение ряда лет он относился к Карагандинской, Северо-Казахстанской областям, а с 14 октября 1939 года стал входить в Акмолинскую область. С 9 января 1935 года он носил название Молотовский, 30 августа 1957 года переименован в Балкашинский, а 14 ноября 1997 года переименован в Сандыктауский. В районе 5 населённых пунктов, которым свыше 100 лет.

Административное деление 

Сандыктауский район как административно-территориальная единица включает в свой состав 13 сельских округов и 1 аул.

Населённые пункты 
В Сандыктауском районе 41 населённых пунктов (все — сельские).

В 1989 году в районе насчитывалось — 51 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 
 19 декабря 2000 года было упразднено село Каховка,
 19 декабря 2000 года была упразднена станция Бараккуль,
 4 января 2006 года было упразднено село Ключевка,
 4 января 2006 года было упразднено село Крутые Горки,
 4 января 2006 года было упразднено село Профинтерн,
 16 октября 2009 года было упразднено село Ащилы,
 16 октября 2009 года было упразднено село Березовка,
 16 октября 2009 года было упразднено село Новодобринка.

Население

Национальный состав

Половозрастной состав 
По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчин — 10 468 (48,64 %). Женщин — 11 053 (51,36 %).

Примечания 

Сандыктауский район
Районы, образованные в 1936 году